Емболомери () — підряд рептиліоморф. Емболомери відокремилися від рептилієвидних амфібій в ранньому кам'яновугільному періоді. Вони були дуже спеціалізованими мешканцями солонуватих або морських водойм, рибоїдними з видовженими тілами для хвилевидного плавання.

На відміну від багатьох інших представників Reptiliomorpha, емболомери пережили пермсько-тріасове вимирання, що знищило близько 90 % всього живого на Землі, можливо, через їх спеціалізований спосіб життя. Вони вимерли в ранньому тріасовому періоді. Кожен з їх хребців складається з двох циліндрів: плевроцентра і інтерцентра.

Філогенія 
Нижче кладограма з Ruta та ін. (2003):

Примітки

Посилання 
 Paleos page on Embolomeri 

Чотириногі
Ряди тварин
Викопні плазуни
Фауна палеозою
Фауна мезозою
Фауна тріасового періоду
Фауна пермського періоду
Фауна кам'яновугільного періоду
Вимерлі тварини
Викопні тварини